Aspelta är ett släkte av hjuldjur som beskrevs av Harry K. Harring och Myers 1928. Aspelta ingår i familjen Dicranophoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hjuldjur
Aspelta